Balatonfüred beschreibt:

die ungarische Kleinstadt, siehe Balatonfüred
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Balatonfüred
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Balatonfüred